

Carriera
Vanta 3 presenze in Serie A con la maglia del Verona: l'esordio è avvenuto nella stagione 1985-1986, il 20 aprile 1986 in Verona- (3-0), mentre le altre due partite sono state disputate nell'annata successiva.

Successivamente ha continuato a giocare tra Serie C e Serie D.

Note

Collegamenti esterni